Losa del Obispo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Losa del Obispo (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Losa del Obispo (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar